Conigliaro ist der Familienname folgender Personen:

 Marcos Conigliaro (* 1942), argentinischer Fußballspieler
 Pascal Conigliaro (* 1977), deutscher Politiker (SPD)